Gift kan henvise til:
 Gift – et stof som er skadeligt for en organisme
 Person i et ægteskab
 Gift (bog) – erindringsbog af Tove Ditlevsen fra 1971
 Gift (roman af Alexander Kielland) – roman af Alexander Kielland fra 1883
 Gift (film) – dansk dramafilm fra 1966 skrevet og instrueret af Knud Leif Thomsen